A Szovjetszkiji járás több járás neve az egykori Szovjetunió területén:
 Szovjetszkiji járás (Hanti- és Manysiföld)
 Szovjetszkiji járás (Mariföld)
 Szovjetszkiji járás (Krím)
 Szovjetszkiji járás (Kurszki terület)